Yenipazar (district, Aydın)
Yenipazar (district, Bilecik)

Zie ook
Novi Pazar (doorverwijspagina)